Michel Kuipers (keramist)
 Michel Kuipers (voetballer)